MPJ steht für:
 ICAO-Code von mapjet, der Vorläuferin von Common Sky, einer österreichischen Charterfluggesellschaft für Geschäftsreiseflugzeuge, Sitz Linz
 Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Shqipërisë, siehe Außenministerium (Albanien)
 Michael Porter Jr., US-amerikanischer Basketballspieler
 Medizinprodukte Journal

mpj steht für:
 Martu Wangka (ISO-639-3-Code), Dialekt der westlichen Wüstensprache, eine der australische Sprachen

Abkürzung